Премьер-министр Сахарской Арабской Демократической Республики — глава правительства в Сахарской Арабской Демократической Республике (САДР). Возглавляет правительство в изгнании, основанное в лагерях сахарских беженцев в Тиндуфе (Алжир). 

С января 2020 года данный пост занимает Бухрая Хаммуди Баюн.

Премьер-министры Сахарской Арабской Демократической Республики

Примечания

См. также 
 История Западной Сахары
 Президент Сахарской Арабской Демократической Республики

Ссылки 
 Список премьер-министров Западной Сахары на rulers.org  
 Список премьер-министров Западной Сахары на worldstatesmen.org  

Сахара
Политика Западной Сахары